Joliotflat kan verwijzen naar:

 Joliotflat (torenflat), een torenflat in Rotterdam-Ommoord
 Joliotflat (ERA-flat), een ERA-flat in Rotterdam-Ommoord